Saint-Bernard est nom de lieux, d'édifices et d'une race de chiens, inspiré de saints chrétiens, principalement Bernard de Clairvaux et Bernard de Menthon. Il peut faire référence à :

Toponymes

Lieux alpins nommés en l'honneur de Bernard de Menthon 
 Le  col du Grand-Saint-Bernard (ou Grand-Saint-Bernard) est un col situé en Suisse à deux pas de la frontière italienne.
 L'hospice du Grand-Saint-Bernard se situe au col du Grand-Saint-Bernard duquel il tire son nom.
 Le tunnel du Grand-Saint-Bernard est situé sous le col du Grand-Saint-Bernard duquel il tire aussi son nom.
 Le col du Petit-Saint-Bernard (ou Petit-Saint-Bernard) est un col situé entre la France et l'Italie.
 Menthon-Saint-Bernard, commune française de la Haute-Savoie.

Municipalités canadiennes du Québec 
 Saint-Bernard, dans La Nouvelle-Beauce
 Saint-Bernard-de-Lacolle, dans Les Jardins-de-Napierville
 Saint-Bernard-de-Michaudville, dans Les Maskoutains

Communes françaises 
 Saint-Bernard, dans l'Ain
 Saint-Bernard, dans la Côte-d'Or
 Saint-Bernard, dans l'Isère
 Bourg-Saint-Bernard, dans la Haute-Garonne
 Saint-Bernard, dans le Haut-Rhin
 Saint-Bernard, ancienne commune de la Moselle de code INSEE 57608 ayant fusionné le  avec Piblange.
 Saint-Bernard, lieu-dit de l'île de La Réunion.

Autre lieu 
 Saint Bernard, municipalité de la province de Leyte du Sud aux Philippines.

Édifices religieux 
 
 
 Monastère Saint-Bernard de Paris
 Prieuré Saint-Bernard
 St. Bernard Cemetery, à Fitchburg, dans le Massachusetts

Animaux 
 Le Saint-bernard, une race de chiens de montagne dont le nom vient de l'hospice du Grand-Saint-Bernard
 Le musée et chiens du Saint-Bernard

Autres 
 
 , saints chrétiens.
 « La Saint-Bernard » désigne le jour correspondant à la fête chrétienne figurant dans certains calendriers.
 St. Bernardus, une bière d'abbaye.
 , saint Bernard en espagnol.
 ,  en espagnol et en italien.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France